

Hydronymes 

 L’Écaillon est une rivière française du département du Nord et un affluent droit de l'Escaut.
 L'Escaillon est un ruisseau affluent de la Scarpe, passant par la commune d'Écaillon

Toponymes 

 Écaillon est une commune française, située dans le département du Nord et la région Nord-Pas-de-Calais, traversé par l'Escaillon.

Autres
 Vendegies-sur-Écaillon est une commune française, située dans le département du Nord et la région Nord-Pas-de-Calais, traversé par l'Écaillon.
 Monchaux-sur-Écaillon est une commune française, située dans le département du Nord et la région Nord-Pas-de-Calais, traversé par l'Écaillon.
 Saint-Martin-sur-Écaillon est une commune française, située dans le département du Nord et la région Nord-Pas-de-Calais, traversé par l'Écaillon.